Подольново — название нескольких населённых пунктов:
 Подольново — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Подольново — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Подольново — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Дмитриевское сельское поселение, Бабаевский сельский округ).
 Подольново — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Дмитриевское сельское поселение, Дмитриевский сельский округ).
 Подольново — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Даниловское сельское поселение).
 Подольново — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение).